

Sciences et techniques

Astronomie et planétologie 
 Camelia est un astéroïde de la ceinture principale.

Biologie 
 Camellia, le Camélia, est un genre de plantes à fleurs, de la famille des Theaceae.

Informatique 
 Camelia est un environnement de développement intégré pour OCaml.

Culture et société

Cinéma et télévision 
 Camelia la Texana est une telenovela américano-mexicaine diffusée en 2014 sur Telemundo.
  est le titre de plusieurs films et téléfilms, tous inspirés du roman éponyme d'Alexandre Dumas fils.
 La Dame sans camélias () est un film italien réalisé par Michelangelo Antonioni, sorti en 1953.

Littérature, théâtre et bande dessinée 
 La Dame aux camélias, adaptée du roman éponyme et représentée pour la  en 1852, est un drame en cinq actes d'Alexandre Dumas fils.
 La Jeune fille aux camélias () est un manga Ero guro de Suehiro Maruo, publié en 1984.
 Les Rêves de Hind et Camelia (Ahlam Hind we Kamilia) est un film égyptien réalisé par Mohamed Khan, sorti en 1988.
 Rue des Camélias () est un roman de la femme de lettres catalane Mercè Rodoreda, publié en 1966.

Musique 
 Camélia Jordana est le premier album studio de la chanteuse française Camélia Jordana, sorti en 2010.

Politique 
 Les  sont un groupe secret américain fondé en 1867. Associé au Ku Klux Klan ou à la White League, ce groupe prônait la suprématie de la « race blanche ».

Anthroponyme

Prénom 
Camélia ou Camelia est un prénom féminin, notamment porté par :
 Camélia Jordana (1992-), une chanteuse et actrice française ;
 Camélia Liparoti (1973-), une pilote franco-italienne de rallye-raid et de quad ;
 Camelia Lupaşcu (1986-), une rameuse roumaine ;
 Camelia Macoviciuc-Mihalcea (1968-), une rameuse roumaine ;
 Camelia Malik (1955-), une actrice, danseuse et chanteuse indonésienne ;
 Camelia Mandricel, une gymnaste roumaine ;
 Camelia Potec (1982-), une nageuse roumaine ;
 Camelia Voinea (1970-), une gymnaste artistique roumaine ;
 Irina-Camelia Begu (1990-), une joueuse de tennis roumaine.

Patronyme 

 Giovanni Amelino-Camelia (1965-), un physicien italien surtout connu pour ses travaux sur la gravité quantique.

Pseudonyme 
 Camelia (1919-1950), une actrice égyptienne.

Toponyme

Nom de localité 
 Les Camélias, un quartier résidentiel de Saint-Denis, sur l'île de La Réunion (France).

Odonyme 
 la rue des Camélias, une voie du  de Paris (France).